Населені пункти в Чехії:

 Доубравиці (Трутнов)
 Доубравиці (Чеське Будейовіце)
 Доубравиці (Страконіце)